Mistrzostwa świata w gimnastyce akrobatycznej – zawody gimnastyczne rozgrywane co dwa lata począwszy od 1974 roku, kiedy odbyły się po raz pierwszy w Moskwie. Wyjątkiem są lata 1994–2000, kiedy organizowane były co roku. Mistrzostwa organizuje Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG).

Edycje

Tabela medalowa 
Tabela została stworzona na podstawie wyników podanych na stronie Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.

Najlepsi zawodnicy 
Tabele zostały stworzone na podstawie wyników podanych na stronie Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.

Mężczyźni

Kobiety

Medale reprezentantów Polski

Linki zewnętrzne

Przypisy 

!
Akrobatyka